Montmagny kan syfta på:

Geografi

Frankrike 

 Montmagny, Val-d'Oise, Île-de-France, Département du Val-d’Oise,

Kanada 

 Montmagny (kommun), Québec, Chaudière-Appalaches, 
 Montmagny (ort i Kanada, Québec, Chaudière-Appalaches, lat 46,98, long -70,55),

Schweiz 

 Montmagny, Vaud, ort, 

Robotskapade Kanadaförgreningar